Antiphos désigne plusieurs héros de la mythologie et de la littérature grecques antiques :
Antiphos, fils de Priam
Antiphos, fils de Thessalos
Antiphos, fils de Talémène et de Gygée
Antiphos, fils d'Égyptios, compagnon d'Ulysse, dévoré par Polyphème
Antiphos d'Ithaque, ami d'enfance d'Ulysse
Antiphos, fils de Myrmidon et de Pisidicé.